El término Marshal puede referirse a:

 Sheriff;
 Servicio de Marshals de Estados Unidos (U.S. Marshals Service);
 Servicio Federal de Agentes Aéreos (Federal Air Marshal Service)
 Mariscal;
 Comisario de pista de automovilismo.